L’abréviation LS3 peut se rapporter à :
 l’émission de télévision Loft Story 3 ;
 un planeur Rolladen-Schneider LS3.
 un moteur thermique de  du constructeur automobile américain Chevrolet, équipant les Corvette et Camaro.